Steven Gellman ist der Name folgender Personen:

*Steven Gellman (Komponist) (* 1947), kanadischer Komponist und Pianist
Steven Gellman (Sänger), US-amerikanischer Singer-Songwriter